Fragata Méndez Núñez puede referirse a:

Fragata blindada Méndez Núñez Fragata de la Armada Española nombrada anteriormente Resolución.
Méndez Núñez (F-104) Fragata de la Armada Española de la clase Álvaro de Bazán.